Buscalioni se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Angela D. Buscalioni
 Luigi Buscalioni